Glitter — material usado em artesanato e decoração e outras aplicações
Glitter (filme)
Glitter (trilha sonora)
Glam rock — também conhecido como glitter rock
Gary Glitter — cantor inglês

Desambiguações de música